1931 Carta del restauro di Atene
1933 Carta di Atene (CIAM) 
1998-2004 Nuova Carta di Atene